Вади́м Генна́дьевич Тара́сов (31 декабря 1976, Усть-Каменогорск) — казахстанский и российский хоккеист, вратарь; тренер вратарей. Воспитанник усть-каменогорского хоккея. Сын Даниил также хоккейный вратарь.

Карьера 
Начал карьеру в 1993 году в составе родного «Торпедо». В 1995 году стал игроком новокузнецкого «Металлурга», в которой провёл большую часть карьеры. С 1999 по 2001 год трижды подряд признавался лучшим голкипером российского первенства. В 2000 году вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата России.

В 1999 году на драфте НХЛ был выбран в 7 раунде под общим 196 номером клубом «Монреаль Канадиенс». Два года спустя отправился за океан, где провёл 14 матчей в АХЛ в составе клуба «Квебек Цитаделлс». Не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Новокузнецк. Перед началом сезона 2006/07 подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», с которым спустя год стал чемпионом страны.

В 2009 году заключил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком». 17 июня 2010 года принял решение вернуться в «Металлург», с которым заключил контракт на один год. В сезоне 2010/11 провёл 28 матчей, в которых его команда одержала лишь 3 победы. 9 июля 2011 года подписал контракт с череповецкой «Северсталью».

3 мая 2012 года стало известно, что Тарасов вновь стал игроком «Салавата Юлаева», соглашение было рассчитано до мая 2014 года.

Международная 
На молодёжном уровне выступал за сборную Казахстана. В составе сборной России принимал участие в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2000/01 и 2003/04. Всего у Тарасова 6 игр в составе сборной, в которых он пропустил 10 шайб.

Достижения 
 Чемпион России 2008.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2000.
 Лучший голкипер чемпионатов России (3): 1999, 2000, 2001.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 апреля 2013

Примечания 

Хоккейные вратари
Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные тренеры России
Хоккейные тренеры Казахстана
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Северсталь»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»